The Thoroughbred – film del 1916 diretto da Charles Bartlett
 The Thoroughbred – film del 1916 diretto da Reginald Barker
 The Thoroughbred – cortometraggio animato del 1923
 The Thoroughbred – film del 1925 diretto da Oscar Apfel
 The Thoroughbred – film del 1928 diretto da Sidney Morganl
 The Thoroughbred – film del 1930 diretto da Richard Thorpe